O’Garro ist der Familienname folgender Personen:

 Lenford O’Garro (* 1965), vincentischer Sprinter
 Taeco O’Garro (* 2001), antiguanischer Dreispringer